Leka peut désigner :

Toponyme 
 Leka, municipalité de Norvège ;
 Leka, île située en mer de Norvège ;
 Leka, localité de l'île de Samos en Grèce ;
 Leka, localité du Cameroun dans le département de la Lekié.

Patronyme 
 Leka Zogu, né en 1939 et mort en 2011, fils du roi Zog  d’Albanie et ancien prétendant au trône ;
 Leka Zogu, né en 1982, fils du précédent et actuel prétendant au trône d’Albanie ;
 Léka est aussi le nom hongrois de Lockenhaus, municipalité autrichienne frontalière de la Hongrie.